Glacier d'Upsala, en Argentine
 Upsala (Minnesota), aux États-Unis